Bundestagswahlkreis 269 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Backnang – Schwäbisch Gmünd (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Schwäbisch Hall – Hohenlohe (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Neubrandenburg – Altentreptow – Waren – Röbel (1990 bis 1998)